Eugene in verschiedenen Schreibweisen steht für:

Geographisch:
 Eugene Creek, Fließgewässer im Lane County, Oregon
 Eugene Lake, See im St. Louis County, Minnesota
 Eugene Island, Insel im Cameron Parish, Louisiana
 Mount Eugene, Berg auf Ellesmere Island, siehe Quttinirpaaq-Nationalpark#Geografie

Ortsname in den Vereinigten Staaten:
 Eugene (Florida), im Dixie County
 Eugene (Idaho), im Nez Perce County
 Eugene (Illinois), im Knox County
 Eugene (Indiana), im Vermillion County
 Eugene (Kalifornien), im Stanislaus County
 Eugene (Michigan), im Gratiot County
 Eugene (Missouri), im Cole County
 Eugene (Oregon), im Lane County
 Eugene Terrace, im Hillsborough County, Florida

Namen:
 Eugène, ein französischer männlicher Vorname griechischen Ursprungs, bekannte Namensträger siehe dort
 Eugene Goostman, ein Chatbot, der nach Angaben seiner Entwickler den Turing-Test bestanden haben soll 
 Eugene (Vorname), ein männlicher Vorname griechischen Ursprungs, bekannte Namensträger siehe dort
 Nick Dinsmore, Ringname Eugene, ein US-amerikanischer Wrestler
 Eugene Mine, Mine im Yavapai County, Arizona
 Tropischer Wirbelsturm Eugene, Namen mehrerer tropischer Wirbelstürme
 USS Eugene (PF-40), Fregatte der Tacoma-Klasse

— Familiennamen:
 Frank Eugene (1865–1936), US-amerikanischer Fotograf, Maler und Fertiger von Radierungen
 Wendell Eugene (1923–2017),  US-amerikanischer Jazzposaunist

Abkürzung EUGENE:
 European Green Electricity Network

Siehe auch:
 Eugen 

EUGENE